Gattiker ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Gattiker (* 1958), argentinischer Tennisspieler
 August Gattiker (1873–1948), Schweizer Industrieller und Politiker (FDP)
 Carlos Gattiker (* 1956), argentinischer Tennisspieler
 Hans-Caspar Gattiker (* 1975), Schweizer Schauspieler

 Mario Gattiker (* 1956), Schweizer Jurist und Staatssekretär 
 Ruth Gattiker (1923–2021), Schweizer Anästhesistin für Herzchirurgie